2-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир был проведен с 15 по 23 марта 1991 года  на аренах Фридек-Мистека и Гавиржова (). В турнире участвовали рекордное количество команд — 10.

В рекордных 25 играх турнира было заброшено 239 шайб (по 9,56 за игру). Лучшим бомбардиром стала Марианна Ихалайнен — нападающая сборной Финляндии, набравшая 20 очков (12 шайб, 8 передач).

Победителем чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди женских команд во второй раз стала сборная команда Финляндии, выигравшая в финале у сборной Швеции со счетом 7:1. Бронзовым призером стала команда Дании, добившаяся наивысшего результата среди датских национальных команд всех уровней.

По итогам турнира право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1992 году получили следующие сборные — , , ,  и .

Позже, в 1992 году, в связи с увеличением количества заявок на участие в турнире, по итогам 2-го чемпионата Европы, были сформированы две группы по шесть команд: группу A () сформировали сильнейшие команды турнира — , , , , , . Остальные команды сформировали группу B чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди женских команд ().

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие десять команд, которые были разделены на две группы по пять команды. Игры в группах проходили по круговой системе. По итогам игр в групповом турнире, команды занявшие первые места по итогам игр в группах выходили в финал, и разыгрывали звание чемпиона. Команды, занявшие вторые места в группах разыгрывали бронзовые медали. Занявшие третьи и четвертые места в группах, участвовали в матчах за 5-е и 7-е место соответственно. Команды, занявшие последние места в каждой группе, определяли худшую команду турнира.

Пять лучших команд получали право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1992 году.

Участники 
Для участия в турнире было подано 10 заявок — , , , , , , , , , . Отборочный турнир было решено не проводить. Все команды были допущены к основному турниру.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф 
Время начала матчей местное (UTC+1).

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоги 
Итоговое положение команд

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5, ISBN 978-3-833441-89-9

Ссылки 
 Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1991 
 Frauen-Europameisterschaft im Archiv bei Fraueneishockey-Deutschland 
 1991 European Women's Hockey Championship 

Март 1991 года
Спорт в Чехословакии в 1991 году
1991
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
хоккей женщины
Чемпионаты Европы в Чехословакии